Katarzyna Sienkiewicz-Kosik (ur. 1967) – polska wydawczyni i redaktorka
 Katarzyna Sienkiewicz (ur. 1992) – polska piosenkarka, wokalistka zespołu Kwiat Jabłoni